Дивергент (; расходящийся)

 «Дивергент» (2011) — первый роман  американской писательницы Вероники Рот.
 «Дивергент» (2014) — американский фильм режиссёра Нила Бюргера по одноимённому роману.
 «Дивергент, глава 2: Инсургент» (2015) — второй фильм серии Дивергент.
 «Дивергент, глава 3: За стеной» (2016) — третий фильм серии Дивергент.
 «Дивергент, глава 4: Асцендент» (2024) — планировавшийся четвёртый фильм серии Дивергент.

См. также 
 В математике:
 расходящийся ряд;
 расходящаяся последовательность, то есть без предела;
 расходящийся интеграл.
 Дивергенция (значения)
 Конвергенция
 Инсургент (значения)